SPARCstation, SPARCserver и SPARCcenter — продуктовые линейки рабочих станций и серверов, основанных на микропроцессорной архитектуре SPARC, разрабатывавшихся корпорацией Sun Microsystems.

Первым продуктом линейки SPARCstation была рабочая станция SPARCstation 1 (также известная как Sun 4/60), представленная в 1989 году. Серия была очень популярна и впервые представила архитектуру Sun-4c, вариант архитектуры Sun-4, прежде использовавшийся в Sun 4/260. Отчасти благодаря задержке в разработке более современных процессоров Motorola, серия SPARCstation имела значительный успех в индустрии. Последней моделью, выпущенной под брендом SPARCstation, была SPARCstation 20. В 1995 году линейка SPARCstation была замещена на линейку Sun Ultra.

Продукты SPARCstation и SPARCserver одной модели были почти идентичными системами: единственным отличием было отсутствие у «серверных» систем графической карты.

Модели

Системы «Pizzabox»

Системы «Lunchbox» 

 Изначально SPARCclassic должна была называться SPARCstation LC, но была переименована вскоре после начала выпуска для того, чтобы избежать путаницу с SPARCstation ELC.

Интегрированные системы с монитором

Серверные системы

Ссылки 
 The Sun Hardware Reference, Part 1
 Obsolyte! - Fan site for old Unix Workstations, including Sun machines
 Sun Field Engineer Handbook, 20th edition